Численность населения области по данным Росстата составляет  чел. (). Плотность населения —  чел./км2 (). Городское население —  % ().

Динамика численности населения 

Соотношение мужчин и женщин (данные Росстат)

Расселение 
Население области проживает в 6 городах, 21 рабочем посёлке, 1517 сельских населённых пунктах.

В областном центре г. Омске на юге проживает 56,1 % всех жителей Омской области. Это самая высокая концентрация населения области в региональном центре, если сравнивать с любым другим регионом. Бо́льшая часть остального населения живёт вдоль главных транспортных осей: транссибирской железнодорожной магистрали, пересекающей область с запада на восток, и реки Иртыш, текущей с юга на север. Этот «транспортный крест» изображён на гербе области.

Национальный состав

Религия 
Наиболее популярные места паломничества православных омичей:
 Ачаирский женский монастырь
 Свято-Никольский мужской монастырь в селе Большекулачье Омского района Омской области. Первый храм в селе Кулачинском был построен в 1751 году, каменная церковь — в начале XX века, но была разрушена в советское время. Восстановление началось в 1988 году, а в 1995 был основан Свято-Никольский монастырь. В нём присутствуют обновлённые иконы и Животворящий Богородичный источник.
 Свято-Серафимовский монастырь в селе Татьяновка Марьяновского района Омской области. По преданию более 30 лет назад основательница монастыря матушка Варвара ушла в леса, жила в землянке и молилась. Своими руками она построила первую деревянную часовню, которую впоследствии освятили в честь святой Варвары. Позже к ней стали присоединяться верующие. В монастыре есть храм Святого Серафима Саровского, 17 часовен и пределов.
 Часовня Владимирской иконы Божией Матери в селе Тамбовка Саргатского района Омской области. Часовня построена на месте явления Пресвятой Богородицы монахине Евгении. По преданию, явление и спасение девушки произошло в 1942 году. Святыня: проявившаяся на чёрной доске икона Николая Чудотворца.
 Храм Петра и Павла в селе Серебряное Горьковского района Омской области. Первая церковь в селе была построена в 1780 году, однако она сгорела во время пожара после грозы, на месте сгоревшей церкви воздвигли новую церковь в 1846 году. В 1936 году её было решено взорвать, однако по преданию в ночь перед взрывом храм ушёл под землю на метр, и в результате подвальные помещения остались целыми. Оставшуюся часть церкви прихожане тайно использовали по прямому назначению. Храм был восстановлен в 90-е годы XX века в здании бывшего комбината бытового обслуживания. Святыни храма: иконы святого целителя Пантелеймона, мироточащая икона Божией Матери Благодатное Небо, целебные источникив честь Святой Троицы, в честь иконы Божией Матери Почаевской и в честь целителя Пантелеймона.

Общая карта 
Легенда карты (при наведении на метку отображается реальная численность населения):

Примечания 

Омская область